Siechgraben ist ein Gewässername:

 Siechgraben, Gewässer im Zuflusssystem der Gründlach, siehe Landgräben in Nürnberg#Landgräben und Bäche im Norden Nürnbergs
 Siechgraben (Reiche Ebrach), linker Zufluss des linken Asts der Reichen Ebrach nach Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Sieggraben